DIN 985 er en DIN standard for en låsemøtrik.

En Stålmøtrik DIN 985 er en af de mest brugte møtrikker inden for befæstelse området.

Kilde  
http://bolte.dk/laasemoetrikker-din-985/ 
DIN-standarder